Вади́м Никола́евич Дари́щев (род. , [], более известный под творческим псевдонимом Алекс Орлов) — российский писатель-фантаст.

Биография 

Вадим Дарищев родился  в одном из провинциальных городов Советского союза, Алекс Орлов, настоящее имя — Дарищев Вадим Николаевич: биография]</ref>. В 1981 году окончил среднюю школу, а в 1984 году, после службы в армии, поступил на подготовительное отделение (ПОД) МВТУ им. Баумана, созданное специально для отслуживших в армии и поступающих на более простых условиях по сравнению с общим потоком абитуриентов. Окончив институт по распределению в 1991 году поступил на работу в один из закрытых НИИ.

Первая публикация — рассказ «Плот» в журнале Юрия Петухова «Приключения, фантастика» (1993). После развала оборонного комплекса Вадим работает в коммерческой сфере. В 1998 году берётся за переработку своего студенческого фантастического романа «Миссия», в результате чего на свет появляется роман «Тени войны». В издательстве «Эксмо» дебютная работа писателя была забракована, однако в издательстве «Армада» рукопись приняли, после чего Дарищев, взяв творческий псевдоним Алекс Орлов, начинает профессиональную карьеру писателя-фантаста. На данный момент является автором более 60 романов. В литературных кругах его даже называют «русский Эдмонд Гамильтон» за его разработку космической тематики и количеству изданных за год книг.

В конце 1990-х годов издательство «Альфа-книга» решило выпустить книгу молодой писательницы Ирины Кобловой под псевдонимом Алекс Орлов, однако это вызвало возмущение со стороны обоих писателей, и роман Кобловой вышел под псевдонимом Антон Орлов. Тем не менее издательство не отказалось от идеи использования имени Алекса Орлова, издав под этим псевдонимом дебютный роман Дмитрия Воронина «Операция „Одиночество“».

Отзывы и критика 

Самый большой по объёму фантастический сериал на постсоветском пространстве создал Алекс Орлов. Выполнен он в стиле космооперы. Звездолёты, десантники, спецслужбы, элитные подразделения и чуть-чуть эзотерики в качестве приправы. Причина успеха сериала прочитывается по его названию — «Тени войны». Много космических батальных сцен, а также сражений «на поверхности», но с применением оружия будущего. Написано незамысловато, но задорно. Точка. Добавить нечего. Реакция тех, кто «подсел»: повторять, повторять и повторять. Едва попытался Алекс Орлов воткнуть в сериал более сложную вещь («Ловушка для змей») и сразу получил залп негодования, мол, «нам такое не нужно»…

Сейчас тот же Орлов пытается (и небезуспешно) сыграть на другом поле — на приколах. В 2003 году вышли его романы «Тютюнин против ЦРУ» и «Тютюнин против инопланетян» — это, видимо, начало нового сериала. Текст построен как бесконечный каскад анекдотических ситуаций. Кушает российский любитель фантастики? Вполне. Орлов, как видно, «спинным мозгом чувствует»: массовому потребителю наслаждение дается грубыми способами, изысканная ласка хороша для более камерной аудитории

Библиография 

 Цикл «Тени войны»
 «Тени войны»
 «Атака теней»
 «Дорога в Амбейр»
 «Взгляд из ночи»
 «Основной рубеж»
 «Двойник императора»
 «Застывший огонь»
 «Особый курьер»
 «Охотники за головами»
 «Наёмник»
 «Бросок Саламандры»
 «Грабители»
 «Судья Шерман»
 «Представитель»
 «Ловушка для змей»
 «Конвой»
 «Схватка без правил»
 «Возвращение не предусмотрено»
 «Ультиматум»
 «Секретный удар»

 Цикл «Джим Симмонс и Тони Тайлер»
 «База 24»
 «Штурм базы»
 «Испытание огнём»
 «Сила главного калибра»
 «Двойной эскорт»
 «Экзамен для героев»
 «Фактор превосходства»

 Цикл «Томас Брейн»
 «Игра без правил»
 «Личная эвакуация»
 «Штормовые джунгли»
 «Территория дракона»
 «Точка орбитального удара»
 «Битва за реальность»
 «Главный шлюз»
 «Граница лавы»

 Цикл «Каспар Фрай»
 «Меч, дорога и удача»
 «Крылья огненных драконов»
 «Сезон королевской охоты»
 «Тайна Синих лесов»
 «Тайный друг её величества»
 «Его сиятельство Каспар Фрай»

 Цикл «Золотой пленник»
 «Золотой пленник»
 «Золотой воин»

 Цикл «Тютюнин»
 «Тютюнин против ЦРУ»
 «Тютюнин против инопланетян»

 Цикл «Джек Зиберт и Рон Барнаби»
 «Западня»
 «Правила большой игры»

 Цикл «Джек Стентон»
 «Бронебойщик»
 «Шварцкау»
 «Дискорама»
 «Перехват»
 «Острова»
 «Сфера»

 Романы вне циклов
 «Я напишу тебе, крошка»
 «Городской патруль»
 «Одиночный выстрел»
 «Стрела Габинчи»
 «Меченосец»
 «Рекс»
 «Перевозчик»

Примечания

Ссылки 
 Официальный форум Алекса Орлова
 Гостевая книга Алекса Орлова
 
 Я воспитан, как мои предки — донские казаки.
 Я счастливый человек. Опубликовано в журнале «Мир фантастики» № 27; ноябрь 2005
 Боевик, полезный для здоровья.

Русские писатели XXI века
Выпускники МГТУ
Литераторы, известные под псевдонимами